Hayashi steht für:

 Hayashi (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hayashi (Klan, Jōzai), japanischer Klan
 Hayashi (Han), japanisches Lehen
 (4771) Hayashi, Asteroid des Hauptgürtels
 Hayashi-Linie